Афричко првенство у рукомету у мушкој конкуренцији је такмичење националних репрезентација Африке које се одржава сваке две године од 1974. у организацији Афричке рукометне конфедерације -{(Confédération Africaine de Handball. CAHB)}-. Поред освајања титуле првака Африке, првенство такође служи као квалификациони турнир за Летње олимпијске игре и за Светско првенство у рукомету.

Одржано је 19 првенстава. Број учесника је био променљив од 5 на почетку, до 12 колико их је било на последњем првенству. На свим првенствима је учествовала једино репрезентација Туниса, са једним учешћем мање је репрезентација Алжира.

Титуле су освајале само три репрепрезентације. Највише освојених титула има Тунис 8, затим Алжир 6 и Египат 5 титула. Тренутни првак Арфике је Рукометна репрезентације Туниса.

Победници афричких првенстава 

 Игран турнир, није било финалне утакмице.

Биланс медаља

Учешће на Афричком првенству

Види још 
 Афричко првенство у рукомету за жене

Спољашње везе
Афричка рукометна конфедерација
Националне репрезентације у рукомету

Афричко првенство у рукомету